

Municípios da Espanha
La Aldehuela — na província de Ávila
Aldehuela de la Bóveda — na província de Salamanca
Aldehuela del Codonal — na província de Segóvia
Aldehuela de Jerte — na província de Cáceres 
Aldehuela de Liestos — na província de Saragoça
Aldehuela de Periáñez — na província de Sória
Aldehuela de Yeltes — na província de Salamanca
Las Aldehuelas — na província de Sória

Desambiguações de topônimos